Okręty US Navy o nazwie USS "Calvert":
 Pierwszy  był jednostką pomocniczą. W służbie w czasie I wojny światowej.
 Drugi  był w służbie w czasie II wojny światowej.
Calvert